Batinjani (Đulovac)
 Batinjani (Pakrac)